Tueta (; ) era uma das treze terras pequenas (semelhantes às folclândias da Uplândia) que se uniram para formar a Esmolândia, na Suécia, e compunha parte da sua porção norte.

História 

Tueta e Vista faziam fronteira com a Gotalândia Ocidental e a lesta delas estava Vedbo. Eclesiasticamente, Tueta era subordinada à Diocese de Lincopinga e juridicamente vigorava ali a Lei da Gotalândia Oriental. Junto a Vista, Vedbo e Mo, formou uma unidade judicial centrada em Lincopinga. Desde o tempo da Casa de Bialbo , Lincopinga e os territórios de Vista, Tueta e Visingo eram um condado especial. Em 14 de julho de 1313, uma propriedade de Tueta foi vendida ao Convento de Nidala.

Bibliografia 

 

 

 

 

 

Folclândias de Småland